2 miejscowości w Estonii:
 Pringi – wieś w prowincji Harju, w gminie Viimsi.
 Pringi – wieś w prowincji Valga, w gminie Sangaste.